Plaats in Indonesië
 Tanoh Anou (Idi Rayeuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Tanoh Anou (Teunom), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Jaya in de provincie Atjeh